Szereplők
 Muminok, a központi szereplői Tove Jansson könyvsorozatainak és képregényeinek

Televíziós sorozatok
 Mumin (1969–1970), japán animesorozat, Oszumi Maszaaki és Rintaró animesorozata
 Mumin (1990–1991), japán animesorozat, Szaitó Hirosi és Kodzsima Maszajuki animesorozata
 Mumin-völgy (2010), finn televíziós bábanimációs sorozat
 Múmin-völgyi kalandok (2019–), brit–finn 3D-s animációs televíziós sorozat